Pinzon oder Pinzón heißen folgende geographische Objekte:

 Pinzon (Montan), Pinzano, Fraktion der Gemeinde Montan in Südtirol (Italien)
 Pinzón (Galápagos), Galápagos-Insel 
 Pinzón (Buenos Aires), Ort in Argentinien

Pinzón ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Chanis Pinzón (1892–1961), Staatspräsident von Panama
 Diego Pinzón (* 1985), kolumbianischer Leichtathlet
 Francisco Martín Pinzón (~1445–1502?), spanischer Seefahrer und Entdecker
 Joaquím Humberto Pinzón Güiza IMC (* 1969), Apostolischer Vikar von Puerto Leguízamo-Solano
 Martín Alonso Pinzón (1441–1493), spanischer Seefahrer und Entdecker
 Ramón José Viloria Pinzón (1959–2022), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Puerto Cabello
 Vicente Yáñez Pinzón (~1460–1514), spanischer Seefahrer und Entdecker